Allerød puede referirse a:

El municipio de Allerød: un municipio de Dinamarca.
La oscilación de Allerød: una oscilación climática dentro de la tercera Glaciación wurmiense que se extendió aproximadamente del 10.000 al 9.000 a. C.